

Toponymie 
 Djibo, un département et une commune urbaine dans la province du Soum et la région du Sahel au Burkina Faso.
 Djibo, la ville chef-lieu de ce département.
 Djibo ou Djiro, un village dans la communauté rurale d'Oulampane, l'arrondissement de Sindian et le département de Bignona au Sénégal.

Patronymie 
 Fatou Djibo (1927-2016), militante des droits des femmes nigérienne ;
 Martine Djibo (19?-2022), femme politique ivoirienne ;
 Mamoudou Djibo (1956-), homme politique nigérien ;
 Nicolas Djibo (1949-), homme politique ivoirien ;
 Salou Djibo (1965-), militaire nigérien, président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie de 2010 à 2011.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme